Yvo steht für:

 männlicher Vorname, siehe Ivo #Variante „Yvo“

YVO steht für:
 Yellowstone Volcano Observatory, Beobachtungsstation des Vulkans Yellowstone, Wyoming
 Flughafen Val-d’Or (IATA-Code), Regionalflughafen bei Val-d’Or, Québec

Abkürzung